set, nom d'une commande sous Windows et sous Unix (y compris Linux) qui affiche les variables d’environnement.

set est un nom :
 un nom commun :
 un set (mot anglais), une manche, subdivision d'un match, au tennis, au tennis de table, au volley-ball et au badminton ;
 set de table, ensemble de napperons ;
 set, anglicisme utilisé pour désigner le décor sur un plateau de studio de cinéma ou de télévision, ou d'un décor préexistant (décor dit « naturel »), en extérieur ou en intérieur, là où les comédiens jouent.
 set, technique de diffusion de plusieurs musiques enregistrées employée par un disc jockey ;
 set, structure de données utilisée en informatique ;
 un nom propre :
 Set!, jeu de cartes de rapidité et d'observation.
 Set, divinité fictive de Marvel Comics.
SET est un sigle pouvant signifier :
 en français
 Surface d'équivalence topographique, surfaces non cultivées pouvant être comptabilisées dans le cadre des aides au monde agricole.
 Standard d'Echange et de Transfert, format de fichier pour l'échange de données de CAO, prédécesseur de STEP normalisé (ISO 10303).
 en anglais
 Secure Electronic Transaction, protocole de sécurité informatique
 Social Engineering Toolkit, logiciel de sécurité informatique permettant la mise en application de divers types de hameçonnage (phishing).
 Single Electron Transistor
 en roumain
 Societatea Pentru Exploatări Tehnice, constructeur aéronautique roumain, actif de 1923 à 1953.